Gare de Nesle (Somme)
 Gare de Nesle-la-Reposte (Marne)

Nesle